Crypsicerus är ett släkte av insekter. Crypsicerus ingår i familjen Lathiceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Crypsicerus